Zapatera puede referirse a:

Geografía 
 Zapatera (volcán), es un volcán escudo de Nicaragua.
 Zapatera (sitio arqueológico), colección de restos arqueológicos prehispánicos en el Lago Nicaragua.

Botánica 
 El nombre común de la planta Lonicera etrusca.
 Hierba zapatera, nombre común de la planta Coriaria myrtifolia.

Otros 
 Zapatera, una mujer que fabrica o repara zapatos.
 La zapatera prodigiosa, obra de teatro.